BD – skrót od Bachelor of Divinity – anglosaski stopień naukowy
 .bd – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych z Bangladeszu
 Batrachochytrium dendrobatidis

Nauka i technika 
 Blu-ray Disc – format zapisu optycznego
 Bonner Durchmusterung
 choroba Battena
 zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Geokodowanie 
 BD – Bangladesz (oznaczenie kodowe według ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)